Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Viking International Eastbourne) van 2021 vond plaats van maandag 21 tot en met zaterdag 26 juni 2021 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 46e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2021. Er werd gespeeld op gras­banen. Wegens aanhoudende regen werd niet gespeeld op maandag 21 juni.

Enkelspel 
Titelverdedigster Karolína Plíšková uit Tsjechië was het vijfde reekshoofd. Zij werd al in de eerste ronde uitge­scha­keld door kwalificante Camila Giorgi.

Ook de als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka sneuvelde (in de kwartfinale) onder de slagen van de onvermoeibare Italiaanse, die pas in de halve finale geblesseerd de strijd moest opgeven tegen Anett Kontaveit.

De wildcard-speelster Jeļena Ostapenko uit Letland won het toer­nooi. In de geheel Baltische finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Estische Anett Kontaveit in twee sets. Ostapenko wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Eastbourne op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het zevende reekshoofd – zij strandde in de eerste ronde.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters waren de Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan, als vierde geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Nicole Melichar en Demi Schuurs.

Het als tweede geplaatste Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Nicole Melichar en Demi Schuurs in twee sets. Het was hun zevende gezamen­lijke titel. Aoyama had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Shibahara één.

De Nederlandse Demi Schuurs was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Eastbourne 2021
Eastbourne